Indicazione (medicina) – motivo valido per usare un test, un farmaco o per ricorrere a un procedimento diagnostico o terapeutico
Indicazione (metrologia) – il valore di una grandezza fornito da uno strumento di misura o da un sistema di misura

Note